Agnus (lat. für Lamm) bezeichnet

 Agnus Dei (lat. Lamm Gottes), eine Darstellung von Jesus Christus
 Agnus (Stadt), eine antike Stadt, die in der römischen Provinz Aegyptus lag
 Titularbistum Agnus, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, das auf die Stadt Agnus zurückgeht
 Vitex agnus-castus (lat. Mönchspfeffer), eine Pflanze
 Agnus scythicus (lat. Skythisches Lamm) bzw. Agnus vegetabilis (Pflanzliches Lamm), mythologisches Fabelwesen
 Agnus (Amiga) AdressGeneratorUnits, ein Chip im Commodore Amiga